Cette page contient les pages d'homonymie de Bosque et Bosques.

Patronyme 

 Juan Almeida Bosque (1927-2009), un militaire, politicien, écrivain, poète et compositeur cubain ;
 Patrick Bosque (1978-), un joueur français de rugby à XV et de rugby à sept ;
 Pío Romero Bosque (1860-1935), un homme politique salvadorien ;
 Vicente del Bosque, 1 marquis de Del Bosque (1950-), un footballeur international espagnol devenu entraîneur.

 Gilberto Bosques (1892-1995), un diplomate mexicain, consul puis ambassadeur.

Toponyme 

 Bosque, une rivière, au Texas, aux États-Unis ;
 Bosque County Courthouse, un palais de justice américain situé à Meridian, au Texas ;
 Bosque de Aragón, une station de la Ligne B du métro de Mexico ;
 Bosque de Piedras, un plateau du Pérou ;
 Bosque del Cedro, une forêt humide de l'île de la Gomera dans l'archipel des Canaries (Espagne) ;
 Bosque Farms, un village américain, au Nouveau-Mexique ;
 comté de Bosque, un comté situé au centre de l'État du Texas aux États-Unis ;
  ;
 Bosque da Barra, une zone de conservation et de loisirs, à Rio de Janeiro, au Brésil ;
 Residencial del Bosque, un ensemble de gratte-ciel de logement de 128 mètres de hauteur, à Mexico ;

 Bosques de Palermo, une grande zone verte, à Buenos Aires, en Argentine.

Voir aussi 
 Ediciones del Bosque, un label éditorial fondé à La Plata
 Marquisat de Del Bosque, un titre de noblesse espagnol créé par le roi Juan Carlos I